Luftwaffenkaserne steht für:

 Luftwaffenkaserne (Münster)
 Luftwaffenkaserne (Köln)